Randall Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Randall Building (Indiana), ID-Nr. 90001786
 Randall Building (Texas), ID-Nr. 86002560